Село Кладенец е основано през 1610 година. Кладенец е село в Североизточна България. То се намира в община Шумен, област Шумен.

География 
Селото се намира на 29 километра от Шумен и на 32 км от Провадия.

История 
Старото име на селото е Юнуз бунар. Кладенец е основано от преселили се родове от село Марково.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Край селото има прекрасна чешма с беседка и мястото е предпочитано за пикник и отмора.

Редовни събития 
Празникът на селото е на 15 август – Голяма Богородица.

Източници 

Села в област Шумен
Населени места в община Шумен